Кухта — славянская фамилия. Белорусскую фамилию считают происходящей от названия профессии — повар. Существуют версии о происхождении фамилии от сибирского слова кухта (косматый иней на дереве либо лежащий на ветках снег).

Известные носители 
 Кухта, Константин Яковлевич (1920―1992) ― математик.
 Кухта, Мартин (1875―1941) — белорусский и литовский печатник, издатель книг.
 Кухта, Олег Валерьевич (род. 1970) — российский актёр и певец, заслуженный артист России.
 Кухта, Татьяна Александровна (род. 1990) — белорусская гребчиха, двукратная чемпионка Европы.

Примечания